Гере-Юго-Восточный () — кантон во Франции, находится в департаменте Крёз (регион Новая Аквитания. Входит в состав округа Гере. Население кантона на 2006 год составляло 7540 человек.

Код INSEE кантона 2326. Всего в кантон Гере-Юго-Восточный входят 4 коммун, из них главной коммуной является Гере.

Коммуны кантона 
 Гере
 Ла-Соньер — население 615 чел.
 Сент-Фейр — население 2254 чел.
 Сен-Лоран — население 614 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Кантоны департамента Крёз